ATP Tour Masters 1000, wcześniej ATP Masters Series, ATP World Tour Masters 1000 – cykl dziewięciu tenisowych turniejów męskich, rozgrywanych w czasie sezonu tenisowego w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Są to najważniejsze imprezy w kalendarzu imprez męskich, zaraz po turniejach wielkoszlemowych i ATP Finals, rozgrywanym na zakończenie sezonu. W latach 1990–1999 cykl dziewięciu turniejów nosił nazwę Mercedes Super 9. Najwięcej zwycięstw w zawodach tej rangi odnieśli Novak Đoković (38 triumfów), Rafael Nadal (36 triumfów) oraz Roger Federer (28 triumfów).

Turnieje ATP Tour Masters 1000

Mecze finałowe turniejów ATP Tour Masters 1000

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

Zobacz też 
 ATP Tour 250
 ATP Tour 500